Ларс Ха́нсен:
 Хансен, Ларс Бо (род. 1968) — датский шахматист, гроссмейстер.
 Хансен, Ларс Петер (род. 1952) — американский экономист и эконометрист.
 Хансен, Эрик Ларс (род. 1954) — канадский баскетболист.